|-
|(102751)||1999 VR120|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,077|| align=right|7,61|| align=right|3,511||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102752)||1999 VX121|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,115|| align=right|7,59|| align=right|3,538||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102753)||1999 VB123|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,108|| align=right|6,28|| align=right|3,580||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102754)||1999 VY123|| align=right|17,3|| align=right|2,366|| align=right|0,158|| align=right|2,20|| align=right|3,639||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102755)||1999 VX127|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,181|| align=right|3,00|| align=right|3,756||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102756)||1999 VZ127|| align=right|16,2|| align=right|2,689|| align=right|0,040|| align=right|3,46|| align=right|4,408||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102757)||1999 VA128|| align=right|16,7|| align=right|2,445|| align=right|0,187|| align=right|0,61|| align=right|3,823||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102758)||1999 VK130|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,286|| align=right|4,38|| align=right|4,059||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102759)||1999 VL130|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,172|| align=right|23,24|| align=right|3,455||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102760)||1999 VG132|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,170|| align=right|1,62|| align=right|3,671||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102761)||1999 VH133|| align=right|17,1|| align=right|2,149|| align=right|0,103|| align=right|1,37|| align=right|3,149||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102762)||1999 VX133|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,113|| align=right|5,64|| align=right|4,132||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102763)||1999 VO135|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,079|| align=right|4,81|| align=right|3,610||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102764)||1999 VF136|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,115|| align=right|7,24|| align=right|3,704||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102765)||1999 VN136|| align=right|15,7|| align=right|2,674|| align=right|0,044|| align=right|15,13|| align=right|4,371||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102766)||1999 VQ136|| align=right|16,8|| align=right|2,217|| align=right|0,091|| align=right|6,96|| align=right|3,300||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102767)||1999 VZ136|| align=right|17,4|| align=right|2,173|| align=right|0,029|| align=right|2,28|| align=right|3,203||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102768)||1999 VC139|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,157|| align=right|2,30|| align=right|4,179||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102769)||1999 VW139|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|1,65|| align=right|3,650||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102770)||1999 VK140|| align=right|16,1|| align=right|2,622|| align=right|0,265|| align=right|2,63|| align=right|4,246||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102771)||1999 VY141|| align=right|16,5|| align=right|2,554|| align=right|0,074|| align=right|2,40|| align=right|4,081||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102772)||1999 VT142|| align=right|16,9|| align=right|2,421|| align=right|0,167|| align=right|1,70|| align=right|3,767||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102773)||1999 VD144|| align=right|15,9|| align=right|2,650|| align=right|0,162|| align=right|1,39|| align=right|4,313||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102774)||1999 VH144|| align=right|15,7|| align=right|2,663|| align=right|0,123|| align=right|13,45|| align=right|4,345||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102775)||1999 VS144|| align=right|13,6|| align=right|3,197|| align=right|0,073|| align=right|20,99|| align=right|5,714||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102776)||1999 VZ144|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,110|| align=right|7,18|| align=right|3,999||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102777)||1999 VH145|| align=right|15,1|| align=right|2,602|| align=right|0,187|| align=right|12,67|| align=right|4,196||MBA||8. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102778)||1999 VT145|| align=right|16,5|| align=right|2,641|| align=right|0,033|| align=right|1,26|| align=right|4,292||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102779)||1999 VN146|| align=right|16,2|| align=right|2,495|| align=right|0,080|| align=right|6,49|| align=right|3,940||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102780)||1999 VO147|| align=right|16,9|| align=right|2,215|| align=right|0,195|| align=right|2,96|| align=right|3,295||MBA||13. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102781)||1999 VO148|| align=right|15,7|| align=right|2,729|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|4,508||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102782)||1999 VE151|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|6,40|| align=right|4,457||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102783)||1999 VK151|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,091|| align=right|7,53|| align=right|3,578||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102784)||1999 VB152|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,133|| align=right|2,87|| align=right|3,713||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102785)||1999 VW152|| align=right|16,7|| align=right|2,374|| align=right|0,070|| align=right|4,42|| align=right|3,657||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102786)||1999 VV153|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,193|| align=right|3,31|| align=right|3,633||MBA||13. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102787)||1999 VN154|| align=right|17,1|| align=right|2,251|| align=right|0,120|| align=right|3,42|| align=right|3,376||MBA||12. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102788)||1999 VY154|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,082|| align=right|5,90|| align=right|3,492||MBA||13. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102789)||1999 VJ156|| align=right|17,7|| align=right|2,324|| align=right|0,157|| align=right|2,54|| align=right|3,543||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102790)||1999 VH157|| align=right|17,0|| align=right|2,353|| align=right|0,222|| align=right|1,21|| align=right|3,608||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102791)||1999 VR157|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,168|| align=right|1,91|| align=right|3,618||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102792)||1999 VN158|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,078|| align=right|7,04|| align=right|3,797||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102793)||1999 VO158|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,240|| align=right|2,07|| align=right|3,638||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102794)||1999 VZ158|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,215|| align=right|12,73|| align=right|4,308||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102795)||1999 VA163|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,239|| align=right|2,75|| align=right|3,681||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102796)||1999 VB163|| align=right|16,5|| align=right|2,687|| align=right|0,214|| align=right|1,42|| align=right|4,405||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102797)||1999 VE165|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,080|| align=right|15,62|| align=right|4,552||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102798)||1999 VF165|| align=right|16,0|| align=right|2,427|| align=right|0,083|| align=right|6,64|| align=right|3,780||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102799)||1999 VO165|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,023|| align=right|3,70|| align=right|4,599||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102800)||1999 VS165|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,104|| align=right|4,77|| align=right|3,468||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102801)||1999 VX166|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,080|| align=right|8,23|| align=right|3,866||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102802)||1999 VB168|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,159|| align=right|3,23|| align=right|3,411||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102803)||1999 VA169|| align=right|16,6|| align=right|2,136|| align=right|0,236|| align=right|4,85|| align=right|3,121||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102804)||1999 VJ170|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,083|| align=right|3,02|| align=right|4,105||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102805)||1999 VM170|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,130|| align=right|3,79|| align=right|4,257||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102806)||1999 VU170|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,075|| align=right|4,18|| align=right|3,405||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102807)||1999 VE171|| align=right|14,9|| align=right|2,551|| align=right|0,095|| align=right|16,11|| align=right|4,074||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102808)||1999 VG172|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,049|| align=right|10,91|| align=right|3,792||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102809)||1999 VT173|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,074|| align=right|6,50|| align=right|4,414||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102810)||1999 VH174|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,278|| align=right|11,50|| align=right|4,020||MBA||10. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102811)||1999 VM176|| align=right|16,2|| align=right|2,565|| align=right|0,141|| align=right|1,37|| align=right|4,108||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102812)||1999 VO176|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,116|| align=right|0,62|| align=right|4,214||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102813)||1999 VE177|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,105|| align=right|6,80|| align=right|3,605||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102814)||1999 VK177|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,070|| align=right|8,40|| align=right|3,660||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102815)||1999 VL177|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,160|| align=right|8,06|| align=right|3,460||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102816)||1999 VK179|| align=right|17,0|| align=right|2,250|| align=right|0,177|| align=right|5,60|| align=right|3,374||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102817)||1999 VE180|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,179|| align=right|8,62|| align=right|4,188||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102818)||1999 VH180|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,163|| align=right|6,22|| align=right|3,408||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102819)||1999 VJ181|| align=right|16,3|| align=right|2,583|| align=right|0,093|| align=right|1,10|| align=right|4,151||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102820)||1999 VO181|| align=right|16,1|| align=right|2,669|| align=right|0,152|| align=right|11,14|| align=right|4,360||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102821)||1999 VR181|| align=right|17,3|| align=right|2,323|| align=right|0,143|| align=right|2,63|| align=right|3,540||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102822)||1999 VD182|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,115|| align=right|2,70|| align=right|3,689||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102823)||1999 VM182|| align=right|17,0|| align=right|2,388|| align=right|0,085|| align=right|1,02|| align=right|3,690||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102824)||1999 VU182|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,035|| align=right|5,14|| align=right|3,711||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102825)||1999 VQ183|| align=right|15,4|| align=right|3,018|| align=right|0,104|| align=right|1,12|| align=right|5,241||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102826)||1999 VA184|| align=right|17,0|| align=right|2,449|| align=right|0,195|| align=right|1,69|| align=right|3,832||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102827)||1999 VU184|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|5,44|| align=right|4,199||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102828)||1999 VS186|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,178|| align=right|7,52|| align=right|3,358||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102829)||1999 VK187|| align=right|16,6|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|4,94|| align=right|3,747||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102830)||1999 VU187|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,172|| align=right|4,80|| align=right|3,453||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102831)||1999 VK189|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,215|| align=right|7,76|| align=right|3,567||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102832)||1999 VL189|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,165|| align=right|4,12|| align=right|3,428||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102833)||1999 VU189|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,209|| align=right|3,68|| align=right|4,225||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102834)||1999 VF190|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,119|| align=right|3,90|| align=right|3,343||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102835)||1999 VN190|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,043|| align=right|2,59|| align=right|4,152||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102836)||1999 VL191|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,044|| align=right|3,73|| align=right|5,225||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102837)||1999 VE192|| align=right|15,0|| align=right|2,991|| align=right|0,102|| align=right|10,91|| align=right|5,172||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102838)||1999 VO192|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,175|| align=right|10,94|| align=right|3,603||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102839)||1999 VY193|| align=right|16,4|| align=right|2,560|| align=right|0,251|| align=right|3,34|| align=right|4,096||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102840)||1999 VO194|| align=right|15,5|| align=right|2,547|| align=right|0,140|| align=right|8,42|| align=right|4,064||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102841)||1999 VT194|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,163|| align=right|1,53|| align=right|3,710||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102842)||1999 VP196|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,241|| align=right|12,30|| align=right|3,468||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102843)||1999 VZ197|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,105|| align=right|8,83|| align=right|5,437||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102844)||1999 VM198|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,162|| align=right|8,54|| align=right|3,321||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102845)||1999 VP198|| align=right|15,9|| align=right|2,689|| align=right|0,159|| align=right|8,42|| align=right|4,409||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102846)||1999 VR201|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,219|| align=right|2,49|| align=right|4,094||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102847)||1999 VV202|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,262|| align=right|11,04|| align=right|5,639||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102848)||1999 VR203|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,205|| align=right|10,59|| align=right|3,771||MBA||9. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102849)||1999 VT210|| align=right|15,9|| align=right|2,772|| align=right|0,153|| align=right|4,58|| align=right|4,615||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102850)||1999 VF211|| align=right|16,0|| align=right|2,607|| align=right|0,207|| align=right|3,80|| align=right|4,209||MBA||14. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102851)||1999 VX212|| align=right|15,9|| align=right|2,645|| align=right|0,115|| align=right|4,83|| align=right|4,300||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102852)||1999 VG213|| align=right|16,9|| align=right|2,325|| align=right|0,160|| align=right|3,99|| align=right|3,545||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102853)||1999 VU217|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,077|| align=right|10,94|| align=right|3,559||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102854)||1999 VN220|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,232|| align=right|8,51|| align=right|3,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102855)||1999 VM223|| align=right|18,3|| align=right|2,335|| align=right|0,089|| align=right|6,81|| align=right|3,568||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102856)||1999 VQ223|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,130|| align=right|13,54|| align=right|5,357||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102857)||1999 VG224|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,112|| align=right|6,73|| align=right|3,766||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102858)||1999 VY225|| align=right|16,8|| align=right|2,599|| align=right|0,176|| align=right|5,18|| align=right|4,190||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102859)||1999 WH1|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,241|| align=right|4,19|| align=right|3,581||MBA||28. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(102860)||1999 WJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,114|| align=right|9,05|| align=right|3,785||MBA||28. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(102861)||1999 WZ2|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,099|| align=right|4,78|| align=right|3,545||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102862)||1999 WB3|| align=right|16,3|| align=right|2,566|| align=right|0,212|| align=right|2,40|| align=right|4,111||MBA||27. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102863)||1999 WL3|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,230|| align=right|13,65|| align=right|4,145||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102864)||1999 WA4|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,245|| align=right|2,68|| align=right|3,602||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102865)||1999 WD4|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,118|| align=right|11,07|| align=right|4,282||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102866)||1999 WA5|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,252|| align=right|4,93|| align=right|3,538||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102867)||1999 WE5|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,217|| align=right|6,09|| align=right|3,570||MBA||30. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(102868)||1999 WO6|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,162|| align=right|14,75|| align=right|4,678||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102869)||1999 WN10|| align=right|15,1|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|11,05|| align=right|5,251||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102870)||1999 WZ10|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,224|| align=right|0,45|| align=right|3,377||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102871)||1999 WB11|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,211|| align=right|3,51|| align=right|3,595||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102872)||1999 WE11|| align=right|15,6|| align=right|3,008|| align=right|0,040|| align=right|2,92|| align=right|5,216||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102873)||1999 WK11|| align=right|17,8|| align=right|2,134|| align=right|0,466|| align=right|7,47|| align=right|3,116||AMR||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102874)||1999 WA12|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,064|| align=right|5,43|| align=right|4,677||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102875)||1999 WB12|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|3,46|| align=right|3,714||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102876)||1999 WL12|| align=right|16,8|| align=right|2,384|| align=right|0,150|| align=right|5,55|| align=right|3,679||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102877)||1999 WV13|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,072|| align=right|7,53|| align=right|3,689||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102878)||1999 WZ14|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,165|| align=right|6,64|| align=right|3,512||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102879)||1999 WP15|| align=right|17,2|| align=right|2,416|| align=right|0,100|| align=right|4,83|| align=right|3,755||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102880)||1999 WA18|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,218|| align=right|1,73|| align=right|3,659||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102881)||1999 WE18|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,164|| align=right|7,10|| align=right|3,367||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102882)||1999 WX19|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,266|| align=right|3,65|| align=right|4,113||MBA||17. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102883)||1999 WA20|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,073|| align=right|8,80|| align=right|4,107||MBA||16. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(102884)||1999 XQ1|| align=right|15,4|| align=right|2,571|| align=right|0,251|| align=right|6,39|| align=right|4,122||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102885)||1999 XX1|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,224|| align=right|3,93|| align=right|3,624||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102886)||1999 XG4|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,211|| align=right|0,98|| align=right|3,437||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102887)||1999 XM4|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,205|| align=right|2,27|| align=right|3,741||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102888)||1999 XV4|| align=right|16,8|| align=right|2,123|| align=right|0,133|| align=right|2,00|| align=right|3,092||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102889)||1999 XL5|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,218|| align=right|4,25|| align=right|4,030||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102890)||1999 XV5|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,036|| align=right|7,70|| align=right|4,147||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102891)||1999 XK6|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,195|| align=right|3,31|| align=right|3,660||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102892)||1999 XY6|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,196|| align=right|6,66|| align=right|4,131||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102893)||1999 XF7|| align=right|16,1|| align=right|2,604|| align=right|0,133|| align=right|2,51|| align=right|4,201||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102894)||1999 XV8|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,218|| align=right|13,16|| align=right|4,140||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102895)||1999 XY9|| align=right|16,3|| align=right|2,549|| align=right|0,163|| align=right|7,45|| align=right|4,069||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102896)||1999 XD10|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,262|| align=right|8,33|| align=right|3,314||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102897)||1999 XA11|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,056|| align=right|15,49|| align=right|4,428||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102898)||1999 XD11|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,123|| align=right|6,83|| align=right|3,717||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102899)||1999 XN11|| align=right|15,5|| align=right|2,470|| align=right|0,093|| align=right|7,69|| align=right|3,880||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(102900)||1999 XX12|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,109|| align=right|12,75|| align=right|4,495||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102901)||1999 XU14|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,122|| align=right|22,99|| align=right|4,156||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102902)||1999 XD15|| align=right|14,7|| align=right|2,268|| align=right|0,233|| align=right|24,10|| align=right|3,416||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102903)||1999 XK15|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,127|| align=right|10,93|| align=right|4,006||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(102904)||1999 XF16|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,281|| align=right|11,06|| align=right|3,679||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102905)||1999 XV16|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,172|| align=right|7,50|| align=right|3,220||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102906)||1999 XJ18|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,739||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102907)||1999 XZ18|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,212|| align=right|14,47|| align=right|3,911||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102908)||1999 XO19|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|4,56|| align=right|3,497||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102909)||1999 XR19|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|7,94|| align=right|3,475||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102910)||1999 XT19|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,283|| align=right|5,02|| align=right|3,397||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102911)||1999 XZ19|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,193|| align=right|3,57|| align=right|3,724||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102912)||1999 XA21|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,272|| align=right|22,55|| align=right|3,458||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102913)||1999 XT21|| align=right|16,1|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|7,92|| align=right|4,216||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102914)||1999 XT22|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|3,765||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102915)||1999 XT23|| align=right|14,3|| align=right|3,299|| align=right|0,236|| align=right|1,33|| align=right|5,991||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102916)||1999 XG24|| align=right|14,9|| align=right|2,397|| align=right|0,218|| align=right|21,57|| align=right|3,712||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102917)||1999 XK24|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,128|| align=right|11,91|| align=right|3,659||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102918)||1999 XW24|| align=right|15,6|| align=right|2,525|| align=right|0,169|| align=right|3,79|| align=right|4,012||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102919)||1999 XC26|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,241|| align=right|2,28|| align=right|3,540||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102920)||1999 XC27|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|3,93|| align=right|3,707||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102921)||1999 XH27|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,055|| align=right|15,37|| align=right|4,142||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102922)||1999 XA30|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,074|| align=right|6,59|| align=right|3,793||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102923)||1999 XX30|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,152|| align=right|3,77|| align=right|4,101||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102924)||1999 XZ30|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,097|| align=right|15,83|| align=right|4,130||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102925)||1999 XZ32|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,039|| align=right|10,18|| align=right|4,195||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102926)||1999 XH34|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,210|| align=right|6,64|| align=right|4,522||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102927)||1999 XX35|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,218|| align=right|2,38|| align=right|3,709||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(102928)||1999 XU36|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,124|| align=right|13,41|| align=right|4,045||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(102929)||1999 XQ37|| align=right|14,7|| align=right|2,672|| align=right|0,234|| align=right|16,16|| align=right|4,366||MBA||7. december 1999||Blauvac||R. Roy
|-
|(102930)||1999 XO40|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,200|| align=right|3,77|| align=right|3,744||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102931)||1999 XE41|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,240|| align=right|1,99|| align=right|3,672||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102932)||1999 XH41|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,186|| align=right|3,03|| align=right|3,730||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102933)||1999 XV41|| align=right|16,4|| align=right|2,642|| align=right|0,237|| align=right|1,66|| align=right|4,295||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102934)||1999 XY42|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,029|| align=right|21,32|| align=right|4,269||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102935)||1999 XK43|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,334|| align=right|4,16|| align=right|3,573||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102936)||1999 XH44|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,220|| align=right|10,30|| align=right|4,480||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102937)||1999 XS46|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,145|| align=right|5,76|| align=right|3,689||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102938)||1999 XU47|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,217|| align=right|3,14|| align=right|3,595||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102939)||1999 XV47|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,136|| align=right|2,66|| align=right|3,703||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102940)||1999 XY49|| align=right|16,9|| align=right|2,170|| align=right|0,104|| align=right|6,43|| align=right|3,195||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102941)||1999 XF50|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,120|| align=right|7,71|| align=right|3,657||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102942)||1999 XX50|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,129|| align=right|8,35|| align=right|3,583||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102943)||1999 XY51|| align=right|15,2|| align=right|3,051|| align=right|0,167|| align=right|7,21|| align=right|5,328||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102944)||1999 XE52|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,049|| align=right|3,90|| align=right|4,590||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102945)||1999 XT52|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,193|| align=right|1,50|| align=right|3,825||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102946)||1999 XM53|| align=right|15,1|| align=right|2,706|| align=right|0,189|| align=right|12,78|| align=right|4,450||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102947)||1999 XS53|| align=right|16,6|| align=right|2,436|| align=right|0,198|| align=right|1,93|| align=right|3,801||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102948)||1999 XU54|| align=right|16,4|| align=right|2,182|| align=right|0,177|| align=right|1,51|| align=right|3,223||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102949)||1999 XB56|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,030|| align=right|6,40|| align=right|4,569||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102950)||1999 XF56|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,118|| align=right|5,52|| align=right|3,585||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102951)||1999 XG56|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,240|| align=right|6,71|| align=right|4,419||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102952)||1999 XB58|| align=right|15,9|| align=right|2,785|| align=right|0,141|| align=right|6,31|| align=right|4,647||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102953)||1999 XR58|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,067|| align=right|3,06|| align=right|4,028||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102954)||1999 XX58|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,174|| align=right|3,27|| align=right|3,753||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102955)||1999 XZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,058|| align=right|14,03|| align=right|4,096||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102956)||1999 XH61|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,124|| align=right|2,71|| align=right|4,131||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102957)||1999 XK62|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,179|| align=right|4,71|| align=right|4,155||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102958)||1999 XT63|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,140|| align=right|7,22|| align=right|3,690||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102959)||1999 XX64|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|0,64|| align=right|3,790||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102960)||1999 XV65|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,188|| align=right|2,70|| align=right|4,169||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102961)||1999 XZ65|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,195|| align=right|0,62|| align=right|3,782||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102962)||1999 XB66|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,125|| align=right|9,93|| align=right|4,322||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102963)||1999 XU66|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,134|| align=right|3,31|| align=right|3,712||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102964)||1999 XW66|| align=right|15,7|| align=right|2,646|| align=right|0,193|| align=right|5,76|| align=right|4,304||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102965)||1999 XH67|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,167|| align=right|2,38|| align=right|3,762||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102966)||1999 XO67|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|2,38|| align=right|3,535||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102967)||1999 XF69|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,146|| align=right|4,70|| align=right|4,049||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102968)||1999 XW69|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,096|| align=right|4,08|| align=right|4,372||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102969)||1999 XB71|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,269|| align=right|3,87|| align=right|4,157||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102970)||1999 XG71|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|4,61|| align=right|4,108||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102971)||1999 XP72|| align=right|14,5|| align=right|2,663|| align=right|0,116|| align=right|14,96|| align=right|4,345||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102972)||1999 XP74|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,107|| align=right|9,66|| align=right|4,126||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102973)||1999 XT74|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,182|| align=right|3,66|| align=right|4,225||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102974)||1999 XQ75|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,153|| align=right|5,77|| align=right|4,058||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102975)||1999 XF76|| align=right|15,7|| align=right|2,481|| align=right|0,210|| align=right|2,09|| align=right|3,908||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102976)||1999 XG76|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,091|| align=right|3,85|| align=right|3,406||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102977)||1999 XV76|| align=right|15,9|| align=right|2,151|| align=right|0,154|| align=right|4,26|| align=right|3,154||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102978)||1999 XD77|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,145|| align=right|7,71|| align=right|3,518||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102979)||1999 XV77|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,216|| align=right|3,73|| align=right|3,461||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102980)||1999 XA78|| align=right|16,4|| align=right|2,373|| align=right|0,190|| align=right|2,93|| align=right|3,656||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102981)||1999 XC78|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,195|| align=right|7,29|| align=right|3,382||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102982)||1999 XR79|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,174|| align=right|2,70|| align=right|3,712||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102983)||1999 XA80|| align=right|15,8|| align=right|2,632|| align=right|0,114|| align=right|0,95|| align=right|4,268||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102984)||1999 XJ81|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,202|| align=right|5,00|| align=right|3,661||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102985)||1999 XZ81|| align=right|16,2|| align=right|2,161|| align=right|0,152|| align=right|3,19|| align=right|3,177||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102986)||1999 XD82|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,109|| align=right|5,49|| align=right|3,477||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102987)||1999 XM87|| align=right|16,9|| align=right|2,224|| align=right|0,139|| align=right|6,27|| align=right|3,317||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102988)||1999 XC88|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,255|| align=right|7,36|| align=right|4,422||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102989)||1999 XD88|| align=right|15,8|| align=right|2,672|| align=right|0,201|| align=right|12,27|| align=right|4,368||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102990)||1999 XF88|| align=right|16,4|| align=right|2,242|| align=right|0,177|| align=right|4,74|| align=right|3,357||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102991)||1999 XF90|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,109|| align=right|6,11|| align=right|3,395||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102992)||1999 XP90|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,190|| align=right|6,20|| align=right|3,759||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102993)||1999 XL91|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,139|| align=right|5,29|| align=right|3,372||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102994)||1999 XG92|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,166|| align=right|1,42|| align=right|3,570||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102995)||1999 XN92|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,110|| align=right|7,32|| align=right|3,389||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102996)||1999 XV92|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,232|| align=right|1,85|| align=right|4,138||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102997)||1999 XF94|| align=right|15,1|| align=right|2,278|| align=right|0,300|| align=right|22,96|| align=right|3,438||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102998)||1999 XJ94|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,187|| align=right|13,88|| align=right|4,285||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102999)||1999 XP95|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,270|| align=right|3,24|| align=right|5,145||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103000)||1999 XT95|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,151|| align=right|12,56|| align=right|4,350||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov